Amphoe Yarang (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Pattani. Die Provinz Pattani liegt im Südosten der Südregion von Thailand am Golf von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise und Gebiete sind (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Raman und Mueang Yala der Provinz Yala sowie die Amphoe Mae Lan, Nong Chik, Mueang Pattani, Yaring, Mayo und Thung Yang Daeng der Provinz Pattani.

Geschichte 
Das alte Verwaltungsgebäude lag in Ban Ano Bulo im Tambon Yarang. Da dieses Gebiet jedoch jedes Jahr von Überschwemmungen heimgesucht wurde, hat die Regierung 1930 ein neues Gebäude in Ban Bin Ya Limo erbaut. Das heutige Gebäude wurde am 22. September 1996 eröffnet.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Yarang ist in 12 Unterbezirke (Tambon) eingeteilt, welche weiter in 72 Dorfgemeinschaften (Muban) unterteilt sind.

Lokalverwaltung 
Yarang () ist eine Kleinstadt (Thesaban Tambon) im Landkreis, sie besteht aus Teilen der Tambon Yarang und Pitu Mudi.

Außerdem gibt es zwölf  „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ (TAO, ) für die Tambon oder die Teile von Tambon im Landkreis, die zu keiner Stadt gehören.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheiten zum Amphoe Yarang von amphoe.com (in Thai)

Yarang